Sowia Przełęcz (cz. Sovi Sedlo) – przełęcz w Karkonoszach rozdzielająca wzniesienia Skalny Stół w Kowarskim Grzbiecie i Czarną Kopę w Czarnym Grzbiecie. Jest usytuowana na wysokości 1164 m n.p.m..

Przełęcz jest zbudowana z łupków łyszczykowych. Jest częściowo zalesiona lasem regla górnego. Na przełęczy rozpoczyna się stroma Sowia Dolina, którą płynie potok Niedźwiada.

Szlaki turystyczne 
  Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej: z Równi pod Śnieżką na Przełęcz Okraj
  do Karpacza przez Buławę
  z Karpacza przez Śnieżkę do Niedamirowa przez Przełęcz Okraj

Przypisy 

Przełęcze Karkonoszy